Alexis Magallon de la Morlière (1707-1799), lieutenant-général français ;
 François-Louis Magallon (1754-1825), son fils, général et gouverneur français ;
 Xavier de Magallon (1866-1956), écrivain, traducteur et homme politique français.